Parteibetrieb kann bedeuten:

 Parteibetrieb, Unternehmen im Besitz einer Partei
 in der Rechtswissenschaft eine Prozessmaxime im Zivilprozess, siehe Amtsbetrieb oder §§ 292f und 699 ZPO